Llista dels municipis del País Valencià incloent, per a cadascun, les seues denominacions oficial, en valencià i en castellà, el nombre d'habitants, l'extensió, la densitat de població, l'altura, el número d'entitats territorials, les coordenades geogràfiques, l'idioma dominant, la comarca i la província. També es destaquen els que tenen els valors més alts i més baixos de cadascuna de les dades anteriors tant a nivell comarcal, de parla, provincial i autonòmic.

Màxims i mínims 
Es destaquen els màxims i mínims provincials (en negreta), segons parla (en cursiva) i

Notes

Vegeu també 
 Llista de municipis de la Província d'Alacant
 Llista de municipis de la Província de Castelló
 Llista de municipis de la Província de València
 Llista d'antics municipis del País Valencià
 Llista dels decrets que oficialitzen els topònims en valencià
 Llista dels municipis del País Valencià que han adaptat el topònim en valencià
 Llista dels municipis del País Valencià que tenen el topònim oficial diferent de la forma tradicional en valencià

 
Administració local del País Valencià